Флаг муниципальных образований России.
 Флаг Уральского (Пермский край) — флаг Уральского городского поселения.
 Флаг Уральского (Свердловская область) — флаг ЗАТО муниципальное образование «посёлок Уральский».